Század
 évszázad, száz egymást követő év
 század, katonai egység
Századok
 Századok, a Magyar Történelmi Társulat folyóirata